Collegio elettorale di Porto Maurizio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Porto Maurizio – collegio elettorale del Regno d'Italia